Матч СССР — США по боксу 1975 года прошёл 19 января в Лас-Вегасе во дворце спорта «Сизарс-пэлас». Визит советской сборной начался и завершился в Нью-Йорке, на малой арене комплекса «Мэдисон-сквер-гарден».

Официальный матч 
Этот матч, как и три предыдущих матча, проведённых в США, окончились победой советских боксёров, со ставшим уже стандартным для матчей в Лас-Вегасе счётом 6:5. Матч проходил в равной борьбе. Решающим стал последний бой в тяжёлом весе, в котором Виктор Ульянич (Ростов-на-Дону) победил финалиста чемпионата мира Марвина Стинсона.

Первый неофициальный матч 
22 января состоялся неофициальный матч сборных в городе Стейтлайн (штат Невада) на арене High Sierra Theater гостиничного комплекса Sahara-Tahoe Hotel. Матч состоял из семи боёв, из которых советские боксёры выиграли шесть.

Второй неофициальный матч 
25 января состоялся второй неофициальный матч сборных в Сент-Луисе (штат Миссури). В этом матче боксировали представители семи весовых категорий (не состоялись бои в категориях до 57 кг и 60 кг) и советские боксёры снова одержали командную победу, на этот раз со счётом 4:3.

Третий неофициальный матч 
Третий неофициальный матч прошёл в Нью-Йорке 27 января. На матче присутствовало более четырёх тысячи зрителей. Не состоялись бои в категориях до 48 кг и 60 кг. Матч окончился победой советских боксёров со счётом 8:2.

Примечания

Ссылки 
 
 Soviet Union overpowers American boxers By STEVE SNEDDON, Reno Gazette-Journal, January 23, 1975 · Page 21.
 Soviets, Americans set to fight By THOMAS ROGERS, Edmonton Journal, January 15, 1975 · Page 93.

Матчи СССР — США по боксу
1975 год в боксе
Спорт в США в 1975 году
Международные спортивные соревнования в Лас-Вегасе
Январь 1975 года
Международные спортивные соревнования в Сент-Луисе
Международные спортивные соревнования в Нью-Йорке
События 19 января
Международные соревнования по боксу в США
XX век в Неваде
XX век в Миссури